Jože Srebrnič je ime več znanih Slovencev:

 Jože Srebrnič (narodni heroj) (1884-1944) - slovenski politik, partizan in narodni heroj
 Jože Srebrnič (slikar) (1902-1991) - slovenski slikar, grafik in esperantist
 Jože Srebrnič (kajakaš) - eden začetnikov v Solkanu
 Josip (Jože) Srebrnič (1876-1966), škof na Krku